Plaats in Indonesië
 Kebet (Bebesen), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tengah in de provincie Atjeh
 Kebet (Lamongan), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java